Подболотов — фамилия; имеет женскую форму Подболотова.
 Подболотов, Александр Иванович (род. 1945) — популярный российский певец, исполнитель романсов, народных и эстрадных песен, заслуженный артист России.
 Подболотов, Павел Алексеевич (1939—2019) — российский историк, доктор исторических наук, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств в 1991—2009 гг.
 Подболотов, Сергей Григорьевич (1921—1972) — слесарь-инструментальщик завода «Вибратор», Герой Социалистического Труда (1966).
—